Carlos Salamanca era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Tejmuraz Gabašvili.

Il singolare del torneo di tennis Seguros Bolívar Open Pereira 2013, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Santiago Giraldo che ha battuto in finale 6–2, 6–4 Paul Capdeville.

Teste di serie

  Paolo Lorenzi (semifinali)
  Santiago Giraldo (Campione)
  Federico Delbonis (primo turno)
  Rogério Dutra da Silva (quarti di finale)

  João Souza (semifinali)
  Ivo Karlović (secondo turno)
  Antonio Veić (primo turno)
  Alejandro González (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Seguros Bolívar Open Pereira 2013
ATP Challenger Tour 2013